Holwerda ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Ewoud Jan Holwerda (1845–1922), niederländischer Althistoriker und Archäologe
 Jan Hendrik Holwerda (1873–1951), niederländischer Provinzinalrömischer Archäologe